

Astronomia 
 Phobos  – satellite naturale di Marte

Mitologia 
 Phobos  – personaggio della mitologia greca, figlio di Ares e di Afrodite

Altro 
 Phobos  – album dei Voivod del 1997
 Fobos (Phobos) – personaggio dei fumetti DC Comics
 Phobos  – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Darth Phobos  – personaggio dell'universo di Guerre stellari
 Principe Phobos  – personaggio del fumetto W.I.T.C.H.

Pagine correlate 
 Fobos